Pomnik Elizy Orzeszkowej w Warszawie (park Praski) – pomnik upamiętniający Elizę Orzeszkową autorstwa Henryka Kuny, znajdujący się w parku Praskim im. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Warszawie
 Pomnik Elizy Orzeszkowej w Warszawie – monument znajdujący się w parku Na Książęcem w Warszawie